Koszykówka na XXVIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywana była w fazie wstępnej w Helliniko Olympic Complex, ostatnie gry odbyły się w Olympic Indoor Hall w Athens Olympic Sports Complex.

Kwalifikacje 
W zawodach mężczyzn, jak i kobiet brało udział 12 zespołów. Gospodarz Grecja automatycznie zakwalifikował się do obu turniejów. Tak jak i mistrz świata wśród mężczyzn 2002- Serbia i Czarnogóra. A w gronie kobiet- USA.

Pozostałe 10 miejsc było przeznaczone dla reprezentacji z pięciu kontynentów. Każdy kontynent otrzymał określoną liczbę miejsc (Afryka- po 1 w każdym turnieju, Oceania- 2, Europa- 3, Ameryka- 3 dla mężczyzn, 1 dla kobiet; Azja- 1 dla mężczyzn, 3- dla kobiet)

Wyniki

Medale

Mężczyźni

Klasyfikacja końcowa

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca 9-12

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o brąz

Finał 

Argentyna wygrała swój pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w koszykówkę i była pierwszym zespołem od 1988 innym od USA który wygrał te zawody.

Kobiety

Klasyfikacja końcowa 
  USA

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca 9-12

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o brąz

Finał 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
2004
2004 w koszykówce